La Svenska Serien 1911-1912 fu la seconda edizione del massimo campionato svedese di calcio.

Classifica finale 

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = differenza reti

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Campionato svedese di calcio
Calcio nel 1911
Calcio nel 1912